Европейското първенство по баскетбол, широко известно като Евробаскет, е най-силното първенство за национални отбори в Европа.

Организира се от ФИБА Европа – европейската зона на Международната баскетболна федерация. Първият шампионат – Евробаскет 1935, се провежда през 1935 г., по-късно от Евробаскет 1947 са на всеки 2 години, а от Евробаскет 2017 година са на всеки 4 години. Евробаскет е квалификационен турнир за олимпийските игри и за световното първенство до 2017 г.

Най-успешната държава в турнира е Съветският съюз. Франция печели титлата на Евробаскет 2013.

Таблица по медалите 

 Националните отбори на СССР и Югославия се разпадат през 1992 г. Никой отбор не достига постиженията на тези 2 отбора.
 В горната таблица резултатите, постигнати от отбора на Сърбия и Черна гора (Федеративна република Югославия през 1995, 1997, 1999 и 2001 г.), са отразени в данните за националния отбор на Сърбия.

Вижте също 
 Европейско първенство за малки държави
 Евробаскет Дивизия Б
 Евробаскет за жени